Tschudin ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Tschudin (1904–1986), Schweizer Schriftsteller
 Peter F. Tschudin (* 1932), Schweizer Historiker und Fachschriftsteller
 Rudolf Tschudin (* 1960), Schweizer Plastiker
 Walter F. Tschudin (1898–1987), Schweizer Papierhistoriker und Museumsgründer